Алан Уокер:
 Уокер, Алан (род. 1997) — англо-норвежский музыкальный продюсер и диджей.
 Уокер, Алан (1938—2017) — профессор биологической антропологии и биологии Пенсильванского университета.